Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2004 des Internationaux de France de tennis qui s'est tenue du 24 mai au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par les Belges Xavier Malisse et Olivier Rochus.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
 Site officiel

Navigation 

Double messieurs des Internationaux de France
Internationaux de France Double messieurs
Tennis en juin 2004
Tennis en France en 2004
Sport en France en juin 2004